Il doppio del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Olivier Delaître e Jeff Tarango che hanno battuto in finale David Adams e John-Laffnie de Jager 3-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie

 Olivier Delaître /  Jeff Tarango (campioni)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (semifinali)

 David Adams /  John-Laffnie de Jager (finale)
 Donald Johnson /  Cyril Suk (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 1999
ATP Tour 1999